Spiraculum (l.mn. spiracula od  – dmuchać, oddychać) może oznaczać:
 przetchlinka – otwór w powłoce zwierząt i roślin
 tryskawka – szczelina skrzelowa niektórych ryb